Wiszańka – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim
 Wiszańka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim, w sielsowiecie Rudnia
 Wiszańka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim, w sielsowiecie Walewaczy
 Wiszańka – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bychowskim
 Wiszańka – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie kirowskim